Saint Vivien peut désigner plusieurs saints chrétiens :

 Vivien de Sébaste († 324), l'un des Quarante martyrs de Sébaste ; fêté le 9 mars en Orient et le 10 mars en Occident.
 Vivien de Saintes († 460) évêque ; fêté le 28 août.
 Vivien d'Écosse ou Vimin de Sacrum Boscum († vers 615), évêque ; fêté le 21 janvier.
 Vivien d'Aliscans ou Vidian, (), officier de Charlemagne, martyr par la main des musulmans près de Martres-Tolosane ; fêté le 27 août.